Flug steht für:

 Fliegen als Fortbewegungsart, siehe Fliegen (Fortbewegung)
 Flug (Heraldik), Bezeichnung für beide Flügel eines Vogels in der Heraldik
 Flugzucker, neben Läuterzucker und Fadenzucker eines der Einkochstadien (auch: Zuckerkochgrad) des Zuckers
 vorderer Teil des Laufes früherer Geschütze, siehe Lauf (Schusswaffe)#Entwicklung, Bauformen, Herstellung

Flug ist der Familienname folgender Personen:

 Karnit Flug (* 1955), israelische Ökonomin
 Noach Flug (1925–2011), israelischer Ökonom, Diplomat und Holocaust-Überlebender polnischer Herkunft